Osoby noszące takie nazwisko:
 Aleksandr Abramow (1913-1993) – rosyjski trener piłkarski;
 Andriej Abramow (1935-1994) – rosyjski bokser;
 Barbara Abramow-Newerly (1909-1973) – polska aktorka i reżyser teatralna, żona Igora Newerlego;
 Fiodor Abramow (1870-1963) –  rosyjski wojskowy, emigracyjny działacz antykomunistyczny;
 Fiodor Abramow (1920-1983) –  rosyjski i radziecki pisarz, literaturoznawca, publicysta;
 Igor Abramow-Newerly (1903-1987) – polski pisarz i pedagog;
 Jarosław Abramow-Newerly (ur. 1933) – polski pisarz, kompozytor, dziennikarz, syn Igora Newerlego;
 Konstantin Abramow (1920-2001) –  radziecki historyk;
 Konstantin Abramow (1912-1998) – radziecki generał pułkownik;
 Konstantin Abramow (1906-1952) – radziecki generał major; 
 Nikołaj Abramow (1950-2005) – radziecki piłkarz i trener;
 Nikołaj Abramow (1897-1964) – radziecki kontradmirał, dowódca polskiej Marynarki Wojennej od sierpnia do grudnia 1945 roku;
 Nikołaj Abramow (1908-1977) – radziecki scenarzysta;
 Pawieł Abramow (ur. 1979) –  rosyjski siatkarz;
 Siergiej Abramow (programista) (ur. 1957) – rosyjski programista;
 Siergiej Abramow (ur. 1959) – rosyjski hokeista i trener hokeja;
 Siergiej Abramow (ur. 1972) – rosyjski ekonomista, pro-moskiewski polityk czeczeński;
 Siergiej Abramow (ur. 1944) – rosyjski pisarz;
 Sołomon Abramow (1884-1957) – radziecki wydawca;
 Tichon Abramow (1901-1991) – radziecki dowódca wojskowy;
 Witalij Abramow (ur. 1974) – kazachski piłkarz;
 Wołodymyr Abramow (ur. 1949) – ukraiński piłkarz.